Соревнования по теннису в парном разряде среди мужчин на летних Олимпийских играх 1896 прошли 11 апреля. Приняли участие десять спортсменов из пяти стран.

Призёры

Места

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований